Le Canary Wharf Squash Classic 2006 est l'édition 2006 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 11 au 17 février 2006. 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 têtes de série, 4 joueurs qualifiés et un joueur invité Ben Garner. 

En finale, Thierry Lincou s'impose face à Anthony Ricketts.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic

Liens externes 

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2006
Sport en février 2006
Squash en 2006